Corinnomma är ett släkte av spindlar.

Corinnomma ingår i familjen flinkspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Flinkspindlar
Corinnomma